Шауэр ():

 Шауэр, Иоганнес Конрад (1813—1848) — немецкий ботаник.
 Шауэр, Фридрих (1913—2007) — немецкий архитектор, антифашист, член организации «Красная капелла».